Никола́евские каза́рмы — исторические казармы в Москве. Комплекс казарм был сооружён в конце XIX века, затем часть построек была снесена. Оставшиеся корпуса, расположенные между Хорошёвским шоссе и улицей Поликарпова, являлись выявленными объектами культурного наследия России, но были лишены этого статуса в 2012 году.

История 
Комплекс Николаевских казарм был построен в юго-восточной части Ходынского поля близ Воскресенского (Хорошёвского) шоссе в 1898—1899 годах. Автором проекта был академик архитектуры С. У. Соловьёв. Помощниками Соловьёва на постройке казарм работали архитектор Н. Н. Благовещенский и инженер Н. И. Аршеневский; строительство осуществлял архитектор Н. Д. Струков. Изначально было построено шесть трехэтажных зданий, три из которых занимала 1-я Гренадерская артиллерийская бригада, а другие три — 1-й Донской казачий полк. Эти корпуса выходили фасадами на Ходынское поле, поэтому их часто называли Ходынскими казармами. Всего в комплекс Николаевских казарм входило более 20 построек. В начале XX века вместе с сооружением Московской Окружной железной дороги к Николаевским казармам была подведена железнодорожная ветка с одноимённой станцией. В 1909 году при Николаевских казармах был построен храм иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле.

После революции казармы были переименованы в Октябрьские. В них разместились различные воинские части Красной армии. К настоящему времени сохранилась часть построек (ул. Поликарпова, д.19А, стр.9,10; Хорошёвское шоссе, д.32А), которые являются заявленными объектами культурного наследия. В одном из бывших зданий Николаевских казарм сейчас размещается типография и издательство газеты «Красная звезда».

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1899 году в Москве
Казармы Москвы
Объекты, лишённые статуса культурного наследия России